Klasse U oder U-Klasse steht für:

 SAR-Klasse U, Lokomotivbaureihe der South African Railways
 U-Boot-Klasse U (Royal Navy), britische U-Boot-Klasse
 U-Klasse, britische Zerstörerklasse, siehe S- bis W-Klasse
 eine Klasse von U-Booten britische Bauart der Königlich Norwegischen Marine ab 1931, siehe U-Boot-Klasse U (Royal Navy)

Klasse Ü steht für:
 Klasse Ü, Bodentyp, siehe Bodentyp #Klasse Ü – Strandböden